Het WTA-tennistoernooi van Dubai (officieel Dubai Duty Free Women's Open) van 2001 vond plaats van maandag 19 tot en met zaterdag 24 februari 2001 in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Het was de eerste editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Dubai 2001. Er werd gespeeld op hardcourt-buiten­banen.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, Martina Hingis uit Zwitserland, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als derde geplaatste Française Nathalie Tauziat in twee sets. Het was Hingis' 38e WTA-titel, de derde van dat jaar. Zij won US$ 90.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Miriam Oremans bereikte de tweede ronde. Haar landgenote Kristie Boogert verloor haar openingspartij.

Er waren geen Belgische deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Arantxa Sánchez Vicario en Nathalie Tauziat, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitge­scha­keld door Åsa Carlsson en Karina Habšudová.

Het ongeplaatste duo Yayuk Basuki en Caroline Vis won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als vierde geplaatste koppel Åsa Carlsson en Karina Habšudová in drie sets. Het was hun vierde gezamen­lijke titel. De Indonesische Basuki had daar­naast vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Nederlandse Vis ook vijf.

Behalve Caroline Vis waren er geen andere deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Dubai 2001
Dubai